«Радянська школа» — видавництво. В 1991 року переіменовано в видавництво «Освіта».
 Радянська школа — журнал.